Burgos BH (de l'acrònim del seu patrocinador Beístegui Hermanos), equip ciclista amb base a Burgos (Espanya)
 Baltic Beverages Holding, companyia cervesera de l'Europa de l'Est productora de la marca Baltika